Médoc fait généralement référence à une presqu'île du nord de la Gascogne, du département de la Gironde.

Médoc peut aussi faire référence à :

Toponyme
Plusieurs communes et divisions administratives de la Gironde possèdent le terme Médoc dans leur nom, dont :

Communes
Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Gaillan-en-Médoc, Le Pian-Médoc, Lesparre-Médoc, Le Taillan-Médoc, Listrac-Médoc, Ludon-Médoc, Moulis-en-Médoc, Prignac-en-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc

Divisions administratives

Arrondissement
Arrondissement de Lesparre-Médoc

Canton
Canton de Castelnau-de-Médoc
Canton de Lesparre-Médoc
Canton de Saint-Laurent-Médoc
Canton de Saint-Vivien-de-Médoc

Communauté de communes
Communauté de communes du Centre Médoc
Communauté de communes Cœur du Médoc
Communauté de communes Médoc Estuaire
Communauté de communes de la Pointe du Médoc

Viticulture
Vignoble du Médoc, région du vignoble de Bordeaux
Médoc (AOC), vin rouge d'appellation d'origine contrôlée
Listrac-médoc (AOC), vin rouge d'appellation d'origine contrôlée
Haut-médoc, vin rouge d'appellation d'origine contrôlée
Moulis-en-médoc (AOC), vin rouge d'appellation d'origine contrôlée
Gelée de vin du Médoc, préparation culinaire à base de vin rouge
Alliance des crus bourgeois du Médoc, syndicat des producteurs du vin de Bordeaux

Sport
Marathon du Médoc, course pédestre prenant départ à Pauillac
Golf du Médoc, club du golf situé à Le Pian-Médoc
Pays Médoc rugby, club de rugby à XV de Lesparre-Médoc
Vie au Grand Air du Médoc, ancien club de football français

Confiserie
Noisettine du Médoc
Sarment du Médoc

Autre
Régiment du Médoc,  d'infanterie
Escadron de transport mixte 2/40 Médoc, unité de transport de l'armée de l'air française
Fort Médoc, fort de l'estuaire de la Gironde
Port-Médoc, site portuaire en Gironde
Landes du Médoc, pointe nord de la forêt des Landes 
Ligne du Médoc, ligne du réseau ferroviaire français
Pays de Médoc, pays au sens de l'aménagement du territoire
Le Journal du Médoc, hebdomadaire régional français
Lycée Sud Médoc - La Boétie, lycée secondaire d'enseignement général
Église de Saint-Christoly-Médoc, monument historique français
Parc d'État de Mountain Medoc, parc d'état situé dans l'état de Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique

Homonymie de toponyme